Бася — река
 Бася (имя):
 еврейское женское имя (идиш) — вариант талмудического имени Батья (дочь фараона, нашедшая Моисея — в Ветхом Завете без имени) или уменьшительная форма библейского имени Батшеба
 польское женское имя — уменьшительная форма имени Барбара
 Бася (певица)